Agene peut désigner :
 Agene, Ägene, Ägine ou Egine, un torrent de montagne, affluent du Rhône, coulant en Suisse, sur sa rive gauche, dans le canton du Valais.

Agène peut désigner :
 agène, un autre nom du trichlorure d'azote, soupçonné d'avoir été l'un des agents causals de l', une série d'intoxications alimentaires majeures ayant sévi en France durant l'été 1951.